Кеннард () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кеннард, Джозеф Спенсер (1859—1944) — американский литературовед и писатель.
 Кеннард, Люк (род. 1996) — американский профессиональный баскетболист.